

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Pierre Wininger, (1950-2013), scénariste et dessinateur de bande dessinée français ;
 Salomon Wininger, (1877-1968), célèbre biographe juif autrichien.

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand